

Musica 
 Connect – festival musicale britannico
 Connect – album dei Sick Puppies del 2013

Altro 
 Connect – software della Adobe
 Connect – studio di animazione giapponese

Altri progetti